Elisabeth van Beieren (1227-1273), echtgenote van Koenraad IV
Elisabeth van Beieren (1306-1330), echtgenote van Otto van Oostenrijk
Elisabeth van Beieren (1329-1402), echtgenote van Cangrande II della Scala van Verona en Ulrich van Württemberg
Elisabeth van Beieren (1350-1415), dochter van Willem V van Holland
Elisabeth van Beieren (1383-1442), echtgenote van Frederik I van Brandenburg
Elisabeth van Beieren (1443-1484), echtgenote van Ernst van Saksen
Elisabeth van Beieren (1478-1504), geclaimd hertogin van Beieren-Landshut (1503-1504), echtgenote van Ruprecht van de Palts
Elisabeth Ludovika van Beieren (1801-1873), echtgenote van Frederik Willem IV van Pruisen
Elisabeth in Beieren (1837-1898), prinses en hertogin in Beieren, echtgenote van keizer Frans Jozef I van Oostenrijk. Ook wel bekend als Sisi.
Elisabeth in Beieren (1876-1965), echtgenote van koning Albert I van België